1 – liczba naturalna
 1 – rok naszej ery
 1 – rok przed naszą erą

Kinematografia 
 1 – węgierski film z 2008 roku
 Jedynka – rosyjski film z 2015 roku

Literatura 
 I – sonet Williama Szekspira

Matematyka 
 jedynka trygonometryczna
 jedynka hiperboliczna
 jedynka pierścienia

Media 
 Jedynka – stacja radiowa, Program I Polskiego Radia
 Jedynka – stacja telewizyjna, Program Pierwszy Telewizji Polskiej

Muzyka 
 1 – album Shauna Bakera
 1 – album kompilacyjny grupy The Beatles
 1 – album Stachursky’ego
 1 – album Zary Larsson
 #1 – album Moniki Lewczuk
 1 – album grupy B1A4
 #1 – album Demy

 Jeden – album grupy Pneuma
 Jeden – album Bob One’a

Inne 
 1 (Ceres) – planeta karłowata
 Jedynka – nazwa Koła PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej, funkcjonująca w warszawskim środowisku turystycznym
 UKS Jedynka Aleksandrów Łódzki – kobiecy klub siatkarski z Aleksandrowa Łódzkiego

Zobacz też